Een verkeersweg:
 N951 (België)
 N951 (Nederland), zie Provinciale weg 951

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing